Selon les traductions, Hénoch peut aussi s'écrire Henosh, Henok, Henokh, Enoch, Enosh.

Religion 
Hénoch est le nom de plusieurs personnages bibliques : 

Hénoch, fils de Caïn.
Hénoch (ou Enosh), fils de Seth.
Hénoch, fils de Madian (dans Genèse 25:4)
 Hénoch ou Hénoc, fils de Ruben (dans Genèse 46:9)
Hénoch, patriarche dans la Bible, arrière-grand-père de Noé, fils de Yered et père de Mathusalem.

Plusieurs œuvres pseudépigraphiques sont attribuées par leurs auteurs à Hénoch (Judaïsme) :

le premier livre d'Hénoch ou 1 Hénoch ou Hénoch éthiopien, le plus souvent appelé simplement Livre d'Hénoch, dont les plus anciens exemplaires subsistants sont écrits en langue guèze, et que l'Église éthiopienne orthodoxe considère comme un livre canonique.
le second livre d'Hénoch ou Livre des secrets d'Hénoch ou 2 Hénoch ou Hénoch slave, dont les plus anciens exemplaires subsistants sont en vieux slave.
le troisième livre d'Hénoch ou Livre des Palais ou 3 Hénoch ou Hénoch hébreu, dont les plus anciens exemplaires subsistants sont en hébreu ancien.

Patronyme 
Henoch est le patronyme de :

 Lilli Henoch, athlète allemande.

Voir aussi 
 
 Magie énochienne